Brava peut faire référence à :
 Brava, une race bovine espagnole,
 Brava, une ville de Somalie,
 Brava, une île de l'archipel du Cap-Vert,
 Brava, une municipalité située sur cette île,
 Brava, une chaîne de télévision musicale,
 Fiat Brava, une voiture de la marque FIAT,
 Bravas, un parfum de Shiseido (1969).

Voir aussi
 ,

Homonymie de toponyme